Ла Косина има више значења:

 Ла Косина (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Косина (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику